Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1924 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1924